Penězokaz může být:

 člověk, který padělá peníze, padělatel platidel

v kultuře
 Penězokaz (film) – německý dramatický kriminální film z roku 1961
 Penězokazi – román francouzského spisovatele Andrého Gida z roku 1925
 Penězokaz (drama) – divadelní hra o pěti jednáních od Zdeňka Němečka

Externí odkazy